

Населені пункти та їхні частини

 Беґанув — село в гміні Нова Руда Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Беґанув — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Беґанув — село в гміні Радкув Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Беґанув — осада в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства

Примітки